John Kenyon kan syfta på:

* John Kenyon (1784–1856), brittisk filantrop
 John Kenyon (1812–1869), irländsk romersk-katolsk präst och nationalist
 John Robert Kenyon (1807–1880), brittisk rättslärd
 John Samuel Kenyon (1874–1959), amerikansk språkforskare
 John Philipps Kenyon (1927–1996), engelsk historiker